Эманви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Эманвиль — в департаменте Эр.
 Эманвиль — в департаменте Приморская Сена.